AEO steht für: 
 Authorised Economic Operator, deutsch Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter
 Air Electronics Officer, siehe Liste der Abkürzungen und Akronyme
 „All Engines Operating“, siehe Liste der Abkürzungen und Akronyme
 Albert-Einstein-Oberschule, ein Berliner Gymnasium, siehe Albert-Einstein-Gymnasium (Berlin)
 Aioun el Atrouss Airport (IATA-Code), Flughafen von Ayoûn el-Atroûs, Hodh El Gharbi, Mauretanien

AeO steht für:
 Arbeitsgemeinschaft ehemaliger Offiziere der DDR

Aéo steht für:
 Aéo, französischer privater Fernsehsender der Aéroports de Paris

Abkürzung